Princess (filme)
Princess Princess , um mangá
The Elephant Princess, telessérie australiana
Ice Princess, filme estadunidense
Impossible Princess, álbum de Kylie Minogue
Austin Princess, marca de automóvel

Desambiguação